Stockweiher ist der Name folgender Stillgewässer:

 Stockweiher, deutscher Name des Étang du Stock, Speiseweiher des Saarkanals bei Rhodes, Département Moselle, Région Grand-Est, Frankreich
 Stockweiher (Aurachtal), Weiherkette überwiegend im Gemeindegebiet von Aurachtal, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern entlang dem hier noch Stockweiherbach genannten Grüdlgraben (zur Mittleren Aurach)
 Stockweiher (Etzenricht), Weiherkette im Wald Forst bei Radschin, Gemeinde Etzenricht, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern entlang dem Stockweiherbach(zur Haidenaab)
 Stockweiher (Gais), See in Südtirol
 Stockweiher (Oberhembach), See im Lauf des Hembachs (zur Rednitz) vor Oberhembach, Markt Pyrbaum, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Stockweiher (Wildenstein), Weiher bei Fichtenau, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden_Württemberg
 Stockweiher (Wolfegg), Stillgewässer bei Neuhaus, Gemeinde Wolfegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Stockweiher ist der Name folgender Landschaftsschutzgebiete:

Siehe auch:

 Stockweiherbach
 Stockweihergraben